L'édition 2004 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 5 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Dominik Hrbatý remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Lauréats 
Dominik Hrbatý remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Michaël Llodra. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Slovaque. Il s'impose pour la  à Adélaïde, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  titre ensemble en battant en finale la paire française Arnaud Clément - Michaël Llodra. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2004
Adélaïde
Tennis en Australie en 2004
Tennis en janvier 2004